Johann Zarco (Cannes, 16 juli 1990) is een Frans motorcoureur. In 2015 en 2016 werd hij wereldkampioen in de Moto2-klasse.

Carrière
In 2007 was Zarco de eerste kampioen van de FIM MotoGP Rookies Cup. In 2009 maakte hij zijn debuut in de 125 cc-klasse van het wereldkampioenschap wegrace op een Aprilia van het WRT San Marino Team. Na twee jaar stapte hij in 2011 over naar een Derbi, van Ajo Motorsport, waarop hij elf podiumplaatsen in zeventien races behaalde, waaronder een overwinning in de Grand Prix van Japan, waardoor hij als tweede in het kampioenschap eindigde.

In 2012 stapte Zarco over naar de Moto2 op een Motobi. Na enkele jaren, waarop hij ook op een Suter en een Caterham Suter reed, stapte hij in 2015 over naar een Kalex. Nu kwam hij weer in het team van Ajo Motorsport, waar ze in het verleden samen veel succes hebben gekend. Hierop won hij zijn eerste Moto2-race in Argentinië. Hij behaalde meer overwinningen in Catalonië, Nederland, Tsjechië, Groot-Brittannië, San Marino en Japan en werd na de laatste race gekroond tot kampioen in deze klasse.

In 2016 verdedigde Zarco zijn titel in de Moto2. Ditmaal won hij races in Argentinië, Italië, Catalonië, Duitsland, Oostenrijk en Maleisië alvorens hij na deze laatste overwinning de eerste coureur ooit werd die zijn Moto2-titel met succes verdedigde. In 2017 maakt Zarco de overstap naar de MotoGP-klasse, waarin hij voor het team Tech 3 uitkomt op een Yamaha. In 2019 maakte Zarco de overstap naar KTM. Na tegenvallende resultaten en een slechte race op het "thuiscircuit" van KTM besloot Zarco zijn ontslag in te dienen bij KTM. Hier werd gehoor aan gegeven en na de eerstvolgende race gingen Zarco en KTM uit elkaar. Zarco was vastberaden dat zijn tijd in de MotoGP nog niet voorbij was en dit leidde er toe dat hij de laatst drie races van het MotoGP seizoen 2019 mocht rijden voor LCR Honda in 2020 tekende hij bij het onafhankelijke team Avintia Racing waar hij goede resultaten boekte op zijn 2019 Ducati. Zarco viel op door zijn snelle tijden in de vrije trainingen en de kwalificaties. Deze goede resultaten zorgde er voor dat hij een contract aangeboden kreeg bij Pramac Racing, waar hij nu in ieder geval tot het einde van seizoen 2022 blijft rijden.

Statistieken

Grand Prix

Per seizoen

Per klasse

Races per jaar
(vetgedrukt betekent pole positie; cursief betekent snelste ronde)

Externe link

Frans motorcoureur
MotoGP-coureur